Вальми — коммуна в северной Франции, в департаменте Марна.
 Вальми — станция метро в Лионе.

См. также 
 Сражение при Вальми